Veronika Erjavec (* 30. Dezember 1999) ist eine slowenische Tennisspielerin.

Karriere 
Erjavec begann mit fünf Jahren das Tennisspielen und bevorzugt Sandplätze. Sie gewann während ihrer Karriere bisher neun Doppeltitel auf der ITF Women’s World Tennis Tour.

Bei den Mittelmeerspielen 2018 gewann sie im Dameneinzel die Bronzemedaille. Im Doppel schied sie mit ihrer Partnerin Manca Pislak nach einem 4:6 und 3:6 gegen die italienische Paarung Lucia Bronzetti und Lucrezia Stefanini bereits nach der ersten Runde aus.

Turniersiege

Doppel

Weblinks 
 
 

Tennisspieler (Slowenien)
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 2018
Slowene
Geboren 1999
Frau